Коммандо (Commando), Коммандос (Commandos)

Военные понятия 
 Коммандо (; множ. число commandos, от  — «команда») — формирование специального назначения в некоторых странах.
 Британские коммандос — британские подразделения специального назначения во время Второй мировой войны.
 3-я бригада коммандо — британское подразделение коммандо, созданное в 1942 году как часть британских коммандос.
 2nd Commando Regiment — полк специального назначения из Австралии.
 Коммандо — посыльный голубь, использовавшийся Британской армией во время Второй мировой войны. Был награждён медалью Марии Дикин.
 Curtiss-Wright C-46 Commando — американский военно-транспортный самолёт, разработанный в конце 1930-х годов.
 Кадиллак Коммандо — бронетранспортёр армии США.
 CAR-15, известный также как XM-177E1 Commando и Кольт Коммандо — американский автомат.

Культура

Фильмы 
 «Март или смерть» () — европейский фильм 1962 года, который в США известен как «Коммандо».
 «Коммандос» — итальянский военный триллер 1968 года с Ли Ван Клиффом в главной роли.
 «Коммандо» — боевик 1985 года с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.
 «Коммандо» — индийский боевик 1988 года.
 «Коммандо из пригорода» — фантастическая комедия 1991 года.

Компьютерные игры 
 «Commando» — видеоигра, выпущенная Capcom в 1985 году.
 «Commandos» — серия игр, первая из которых выпущена в 1998 году.
 «Ratchet & Clank: Going Commando» — игра 2003.
 «Star Wars: Republic Commando» — игра 2005 года из вселенной Звёздных войн.

Другое 
 «Коммандо» — британский комикс о коммандо.
 commando.com.ua — веб-портал, посвящённый серии компьютерных игр Mount & Blade и её дополнениям (модификации, DLC и многое другое).
 Kommando International Special Operations Magazine или K-ISOM — журнал на немецком языке о подразделениях специального назначения.
 «Коммандос» — российская газета 1990-х годов.

Техника 
 Norton Commando — мотоцикл.
 Dodge 100 "Commando" — грузовик.
 Willys-Overland Jeepster, известний как Джип Коммандо.

Разное 
 Коммандо — известная скаковая лошадь (1898—1905).
 Going commando — практика не носить нижнего белья.

См. также